Bortolotti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Ettore Bortolotti (1866–1947), mathématicien italien.
 Enea Bortolotti (1896 - 1942), mathématicien italien.
 Franca Pieroni Bortolotti (1925 - 1985), professeur d'histoire des partis et mouvements politiques à l'Université de Sienne.
 Pietro Bortolotti (1818-1894), archéologue (spécialiste d'égyptologie et d'archéologie chrétienne).
 Timo Bortolotti (1889–1951), sculpteur italien.
 Edoardo Bortolotti (1970-1995), footballeur professionnel italien ayant joué dans l'équipe nationale des moins de 21 ans.
 Cesare Bortolotti (1950–1990), Entrepreneur italien.
 Gianfranco Bortolotti (né en 1959), producteur italien et directeur de Media Records et Media Studio.
 Laura Bortolotti (né en 1960), ancienne nageuse italienne.
 Lisa Bortolotti (née en 1974), philosophe italienne.
 Maurizio Bortolotti (né en 1961), critique d'art italien, commissaire d'exposition et chercheur.

 Dominique Bortolotti (né en 1957), footballeur français. 
 Mirko Bortolotti (né en 1990), pilote automobile italo-autrichien.
Simona Bortolotti (née en 1994), cycliste professionnelle italienne.
Alfonso Bortolotti (1911 - 2005), sculpteur italien.
Amadeus Bortolotti (* - 1949), artiste italien de Tyrol du Sud.
Martina Bortolotti (* - 1983), soprano italienne.
Martino Hammerle-Bortolotti (* 1969), chanteur d’opéra et de concert autrichien, arrangeur, musicologue et traducteur.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien